Senčak je krajevno ime v Sloveniji:

 Senčak, Sveti Tomaž
 Senčak pri Juršincih

Naselja v Sloveniji